El término Cosmos, del término griego "κόσμος", puede referirse a:

Etimología 
 Cosmos, la palabra griega que designaba al universo, opuesta a caos;

Documentales 
 Cosmos: un viaje personal (1980), serie documental presentada por Carl Sagan.
 Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014), serie documental, secuela de la anterior, presentada por Neil deGrasse Tyson.
 Cosmos: Mundos posibles (2020), serie documental, planteada como una continuación de la de 2014,  presentada también por Neil deGrasse Tyson.

Literatura 
 Cosmos, un libro de Carl Sagan, basado en la serie del mismo nombre.

Tecnología 
 Cosmos, una serie de satélites rusos;

Biología 
 Cosmos, un género de plantas.

Arquitectura 
 Cosmos, un edificio de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Música 
 Cosmos, un dueto musical japonés.

Geografía 
 Cosmos, localidad del estado Minnesota, EE. UU.

Personajes ficticios 
 Cosmo Kramer, personaje de la serie televisiva Seinfeld.
 Cosmo un personaje de la serie animada Los padrinos mágicos.
 Cosmo un personaje de la serie de anime Sonic X.
 Cosmo un personaje menor que aparece en la serie animada y cómics de los Transformers.

Deportes 
 New York Cosmos (1971-1985): equipo de fútbol estadounidense.
 New York Cosmos (2010): equipo de fútbol estadounidense.

Otros 
 COSMOSXpress, Módulo de análisis de elementos finitos.